Vicht ist der Name folgender Orte:

 Vicht (Stolberg), Dorf und Stadtteil der Stadt Stolberg, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Vicht-Breinigerberg, Stadtteil der Stadt Stolberg, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Vicht, Fließgewässer in der Städteregion Aachen, siehe Vichtbach
 Vicht (Gemeinde Taiskirchen), Ortsteil von Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Viecht
 Ficht